Stenohelia är ett släkte av nässeldjur. Stenohelia ingår i familjen Stylasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Stenohelia